Echedemos – dyplomata ateński
 Echedemos – według Plutarcha imię towarzysza Dioskurów w wyprawie do Attyki, za którego Stefan z Bizancjum uważa władcę Tegei Echemosa